952 км, 952-й киломе́тр — топоним в Роcсии и Казахстане.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 952 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 683831
 952 км, она же Уфтюга — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 298532